Marcia est un nom propre d'origine  latine qui peut désigner :
 Marcia, seconde épouse de Caton d'Utique
 Marcia (° vers 33 - + avant 100), femme de la noblesse romaine et mère de l’empereur Trajan.
 Marcia, maîtresse et l'un des assassins de l'empereur romain Commode.
 Marcia d'Arles (° vers 551 - †632), ou Rusticule ou Rusticole, abbesse à Arles en Provence ; célébrée le 10 août par les Orthodoxes et le 11 août par les Catholiques. 
 Marcia, chanteuse cap-verdienne de zouk

Voir aussi

 Marcia Reale, hymne national du Royaume d'Italie (1861-1946).
 (269484) Marcia, un astéroïde.

Références 

Prénom féminin
Prénom latin
Patronyme hispanique
Homonymie de patronyme italien